Hongkong kan syfta på:

 Hongkong – en särskild administrativ region (SAR) i södra Kina
 Hongkongs flagga – en flagga som började användas den 1 juli 1997
 Hongkongön – en ö i den södra delen av Hongkong i Kina
 Brittiska Hongkong – en brittisk kronkoloni i dagens Hongkong som existerade mellan 1841 och 1997
 Hongkongs internationella flygplats –  Hongkongs internationella flygplats
 Hongkongfilm – filmindustrin i Hongkong
 Hongkongdollar – den valuta som används i Hongkong
 Hongkonginfluensan –  pandemi som utbröt i Hongkong 1968